Белявский, Алексей:
 Белявский, Алексей Григорьевич (1884—1938) — советский учёный-электромеханик.
 Белявский, Алексей Петрович (1867—?) — русский военачальник, генерал-майор.